L'expression Oscars du cinéma 1960 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1960  et honorait des films sortis en 1959.

Pour les films sortis en 1960 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1961.